Калтахчи — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги, расположенная в Лорийской области. Открыта вместе с участком Тбилиси — Гюмри и названа по одноимённому селу, расположенному недалеко от станции.

Деятельность 

Станция расположена на магистральном ходе Тбилиси-Пассажирская — Масис и по официальному кодификатору является грузовой. Среди грузовых операций разрешены приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками только на подъездных путях или местах необщего пользования. Однако по станции разрешены и пассажирские операции: продажа билетов и остановка пригородного электропоезда № 6540/6541 Гюмри — Ванадзор:

Среднее время в пути от Гюмри составляет 42 минуты, от Ванадзора — 58 минут.

Через станцию также проходят пассажирские поезда дальнего следования: зимний № 372/371 Ереван — Тбилиси и летний № 202/201 Ереван — Батуми, но остановка на станции Калтахчи у них не предусмотрены.

Примечания

Ссылки 
 Калтахчи в системе «Транслогист»
 Расписание электропоездов в Яндексе

Станции Армянской железной дороги
Железнодорожный транспорт Армении